Otto von Buxhoeveden ist der Name folgender Personen:

* Otto Balthasar von Buxhoeveden (1839–1907), deutsch-baltischer Jurist und Politiker
 Otto Magnus von Buxhoeveden (1770–1830), deutsch-baltischer Politiker und Landmarschall